Ранчо ел Куатро има више значења:

 Ранчо ел Куатро (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Куатро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Куатро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику